Agrate puede referirse a:
 Agrate Brianza, ciudad italiana, situada en la Provincia de Monza y Brianza (Lombardía)
 Agrate Conturbia, localidad y comune italiana de la provincia de Novara, región de Piamonte